Mellus ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Mellus (1831–1908), Bischof der chaldäisch-katholischen Kirche
 Henry Mellus (1816–1860), US-amerikanischer Politiker